Ла Чарка има више значења:

 Ла Чарка (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чарка (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чарка, Парке Индустријал (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чарка (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чарка (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чарка (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Чарка (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику